В Исландия към 2020 г. има 107 населени места, от които 30 са с население над хиляда души. В страната не се прави съществена разлика между градове и села, но условно може да приемем, че всички селища под хиляда жители са по-скоро села. От тях 7 са в състава на столичната метрополия Рейкявик, в която живеят около 75% от всички жители на страната. В тази таблица всички населени места са разглеждани като самостоятелни административни единици, а не в състава на агломерации или общини.

Списък 

 
Исландия